Джозеф Гріннелл ():

 Джозеф Гріннелл (1788—1885) — політик в США і підприємець з судноплавства
 Джозеф Гріннелл (1877—1939) — польовий біолог і зоолог в США